Damernes holdtidskørsel ved VM i landevejscykling 2018 blev afholdt søndag den 23. september og var 54,5 km lang. Det var den 14. holdtidskørsel for damer ved VM og den 7. udgave for firmahold siden genetableringen af disciplinen i 2012.

Hvert hold stillede til start med 6 ryttere og man startede med 3 minutters tidsinterval.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb
Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women
Trine Schmidt kørte for Team Virtu Cycling Women

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Holdtidskørsel (damer)